Il doppio femminile del Citi Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Shūko Aoyama e Kai-Chen Chang erano le detentrici del titolo ma Chang ha scelto di non partecipare. Aoyama ha fatto coppia con Vera Duševina, le due sono riuscite a riconquistare il torneo superando in finale Eugenie Bouchard e Taylor Townsend per 6-3, 6-3.

Teste di serie
La prima testa di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Shūko Aoyama /  Vera Duševina (campionesse)
  Irina Falconi /  Eva Hrdinová (semifinale)

  Anna Tatišvili /  Heather Watson (quarti di finale)
  Catalina Castaño /  Jessica Pegula (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2013
WTA Tour 2013